Безіменна — річка в Україні у Вишгородському районі Київської області. Права притока річки Дніпра (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки приблизно 10,73 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 8,73 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,13. Формується декількома струмками та загатами. На деяких ділянках річка пересихає.

Розташування 
Бере початок на південно-західній околиці села Нові Петрівці. Спочатку тече переважно на північний захід понад селом Старі Петрівці, далі тече переважно на північний схід хвойним лісом та через село Лютіж і впадає в річку Дніпро (Київське водосховище).

Цікаві факти 
 На річці існують газгольдер та декілька газових свердловин.
 У селі Лютіж річку перетинає автошлях  (автомобільний шлях регіонального значення на території України, Київ — Овруч. Проходить територією Київської та Житомирської областей.)
 На річці розташований Лютізький плацдарм.

Примітки

Джерела

Посилання 
 

Малі річки України
Річки Київської області
Річки Вишгородського  району
Річки України без назви